Batalla de Huachi puede hacer referencia a dos batallas:
 Primera batalla de Huachi, de 1820.
 Segunda batalla de Huachi, de 1821.